Pirgos (; ; en grec significa 'torre') és el nom de diverses ciutats mediterrànies del món grecoromà:

 Ciutats actuals:
 Pirgos, ciutat de Grècia capital de la Unitat perifèrica de l'Èlida.
 Pirgos, vila de Grècia a l'illa de Santorí.
 Pirgos, vila de Grècia de la Unitat perifèrica de Kozani.
 Kato Pirgos i Pano Pirgos (respectivament, Pirgos de Dalt i Pirgos de Baix), viles de Xipre.
 Ciutats històriques:
 Pirgos, ciutat etrusca, lloc de trobada de les làmines de Pyrgi.
 Pirgos, ciutat de Creta de la civilització minoica.
 Priniatikos Pirgos, jaciment arqueològic de Creta corresponent amb l'antiga ciutat d'Istros.
 Pirgos, ciutat de l'Èlida, a la regió de Trifília.
 Pirgos, nom antic de la moderna ciutat de Burgàs, a Bulgària.
 Com a cognom:
 Leonidas Pirgos, tirador d'esgrima grec que participà als Jocs Olímpics d'Atenes de 1896.